Die Czech Open 2022 fanden vom 3. bis 7. November 2022 in Brünn, Tschechien, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2022/23 und gehörte zur Kategorie PSA Challenger Tour 30. Parallel fand ein Turnier der PSA World Tour der Damen 2022/23 statt, das zur Kategorie PSA Challenger Tour 3 gehörte.

Im Finale standen sich bei den Herren mit dem topgesetzten Nicolas Müller und dem an Position acht gesetzten Dimitri Steinmann die beiden Schweizer Topspieler gegenüber. Müller setzte sich mit 10:12, 11:5, 11:6 und 11:8 durch und sicherte sich so seinen zwölften Titelgewinn auf der World Tour. Das Turnier der Damen gewann Torrie Malik nach einem Finalsieg gegen Tessa ter Sluis.

Das Teilnehmerfeld bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielten Jakub Solnický und Dariusz Filipowski einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 30.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2022/23
PSA World Tour der Damen 2022/23
Squashturnier in Tschechien
Sportveranstaltung in Brünn